Dillen ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Ludwig Emanuel von Dillen (1777–1841), württembergischer Adliger
 Coen Dillen (1926–1990), niederländischer Fußballspieler
 Johann Jacob Dillen (1684–1747), deutscher Botaniker
 Karel Dillen (1925–2007), belgischer Politiker
 Koenraad Dillen (* 1964), belgischer Politiker
 Oscar van Dillen (* 1958), niederländischer Komponist
 Peter Martinus Dillen (1890–1985), niederländisch-deutscher Maler und Zeichner
 René Dillen (* 1951), belgischer Radrennfahrer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Dillen (Arkansas)
 Dillen (New York)

Siehe auch:
 Dill (Pflanze)
 Dillenius